Holendry Piotrkowskie (gromada) (powiat kozienicki)
 Wrąbczynkowskie Holendry (gromada) (powiat wrzesiński)